Джон Ньюкомб був чемпіоном попереднього року, але у чвертьфіналі його переміг Кларк Гребнер.

У фіналі Артур Еш здолав Тома Оккера з рахунком 14–12, 5–7, 6–3, 3–6, 6–3.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Артур Еш — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Род Лейвер, (4-те коло)
  Тоні Роч, (4-те коло)
  Кен Роузволл, (півфінал)
  Джон Ньюкомб, (чвертьфінал)
  Артур Еш, (переможець)
  Денніс Ролстрон, (чвертьфінал)
  Кларк Гребнер, (півфінал)
  Том Оккер, (фінал)
 n/a
  Андрес Хімено, (1-ше коло)
  Фред Столл, (2-ге коло)
  Чарлі Пасарелл, (3-тє коло)
  Панчо Гонсалес, (чвертьфінал)
  Рой Емерсон, (4-те коло)
  Марті Ріссен, (2-ге коло)
  Кліфф Дрісдейл, (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1968 US Open Men's Singles draw

1968 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу